Karrenmühle heißen folgende geographischen Objekte:

 Karrenmühle (Adelshofen), Einöde der Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Karrenmühle (Marienberg), Einöde der Stadt Marienberg, Erzgebirgskreis, Sachsen